Боасо може да се односи на:
Боасо () - насељено место у Француској у региону Центар, у департману Лоар и Шер са 86 становника.
Боасо () - насељено место у Француској у региону Центар, у департману Лоаре са 253 становника.